Friedrich Hirth ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hirth (Sinologe) (1845–1927), deutsch-amerikanischer Sinologe
 Friedrich Hirth (Komparatist) (1878–1952), österreichischer Literaturwissenschaftler